

Брентвуд — місто, штат Каліфорнія
 Брентвуд — місто, штат Меріленд
 Брентвуд — місто, штат Міссурі
 Брентвуд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Брентвуд — місто, штат Пенсільванія
 Брентвуд — місто, штат Теннессі
 Брентвуд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк